Эндр () — департамент на западе центральной части Франции, один из департаментов региона Центр — Долина Луары. Порядковый номер — 36. Административный центр — Шатору. Население — 238 261 человек (83-е место среди департаментов, данные 2010 г.).

География 
Площадь территории — 6791 км². Через департамент протекает река Эндр.

Департамент включает 2 округа, 54 кантона и 247 коммуны и граничит с такими департаментами как: Эндр и Луара, Луар и Шер, Шер, Крёз, Вьенна.

История 
Эндр — один из первых 83 департаментов, образованных во время Великой французской революции в марте 1790 г. Возник на территории бывшей провинции Берри. Название происходит от реки Эндр.

Политическое устройство 
Президент и генеральный консул департамента — Луи Пентон.

Достопримечательности 

 Замок Аржи
 Замок Азе-ле-Феррон
Замок Сарзе

Примечания

Ссылки 
 Prefecture website (in French)
 Conseil Général website (in French)

Литература